Gris ima više značenja:
 Gris (Pordenone)
 Gris (Udine)
 Gris (Njujork)